«Desire» — пісня ірландського рок-гурту U2, перший сингл з альбому Rattle and Hum.

Позиції в чартах

Примітки 

Пісні U2